Непер (англ. Napier) — многозначный термин. 

 Непер, Джон (1550—1617) — шотландский математик, один из изобретателей логарифмов.
 Непер — безразмерная логарифмическая единица измерения отношения двух величин.
 Непер — большой древний ударный кратер в области южного побережья Моря Краевого на видимой стороне Луны. 
 Непер — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Непер (Непри) — бог зерна в древнеегипетской мифологии.

См. также 
 Напье
 Напьер
 Нейпир (значения)